

Cinema
 Toy Soldiers – film del 1984
 Scuola di eroi (Toy Soldiers) – film del 1991

Letteratura
 Toy Soldiers – racconto di Paul Leonard

Musica
 Toy Soldiers – gruppo musicale statunitense
 Toy Soldiers – singolo di Martika del 1989
 Toy Soldiers - The Best of Martika – album di Martika del 2004

Televisione
 My Life: Toy Soldiers – documentario della TV britannica del 2010
 Toy Soldiers – episodio di Space: Above and Beyond
 Toy Soldiers – episodio di Painkiller Jane

Videogiochi
 Toy Soldiers
 Toy Soldiers: Cold War
 Toy Soldiers: War Chest